Arturito es el sistema que provee tiquetes en las estaciones del Metro de Medellín, fue llamado así por el parecido con el droide R2-D2 de Star Wars. 

Originalmente se trataba de un sistema en el cual se podían adquirir sólo tres tipos de tiquetes: de uno, dos y diez viajes; y funcionaba únicamente con monedas que se le introducían luego de decidir qué tiquete se deseaba adquirir, todo ello sin necesidad de depositar las monedas en un orden específico, ni en su valor exacto, ya que la máquina entregaba cambios exactos; en años anteriores también funcionaba con una tarjeta que se podía comprar en varios puntos de venta en la ciudad, pero su uso no se extendió. Sin embargo, una vez se implementó el uso de la tarjeta cívica y desaparecieron la mayor parte de los tiquetes, los Arturitos fueron modificados y convertidos en lectores de saldo.

Metro de Medellín